El conde Eitel Federico IV de Hohenzollern (Sigmaringen, 7 de septiembre de 1545 - Hechingen, 16 de enero de 1605) fue el fundador y primer conde de la línea de Hohenzollern-Hechingen como Eitel Federico I.

Biografía 
Eitel Federico era el hijo mayor superviviente del conde Carlos I de Hohenzollern (1516-1576) de su matrimonio con Ana (1512-1579), hija del margrave Ernesto de Baden-Durlach.

Después de la muerte de su padre en 1576, Hohenzollern fue dividido. Eitel Federico se convirtió en el fundador de la línea de Hohenzollern-Hechingen; su hermano Carlos fundó la línea de Hohenzollern-Sigmaringen, y su hermano Cristóbal fundó la línea de Hohenzollern-Haigerloch. Hohenzollern-Hechingen incluía el condado de Zollern original, con la ciudad de Hechingen y los monasterios de Rangendingen, St. Luzen y Stetten.

Eitel Federico reorganizó la administración del condado, que sus predecesores habían descuidado. Emitió una estricta regulación de caza y de silvicultura, lo que condujo a varios levantamientos.

En Hechingen, construyó una residencia en estilo renacentista, que luego evolucionaría en el Nuevo Castillo de Hechingen. En 1585, él y su esposa fundaron el monasterio franciscano de San Lucas en Hechingen.  Inició otros proyectos edificatorios también, como la iglesia abacial de Santa Lucerna y la torre Baja. Su residencia se convirtió en un centro de cultura y música, ganándose el sobrenombre de el Magnífico.

Murió en 1605 y fue enterrado en la iglesia del monasterio de San Luzen. En 1609 se añadió una placa de bronce a su tumba, cubriendo su corazón. Lleva una inscripción bíblica en latin «Ubi thesaurus meus, ibi cor meum», [donde permanece mi tesoro, permanece mi corazón] (Lucas, ).

Matrimonio e hijos 
Eitel Federico contrajo matrimonio tres veces:

 se casó por primera vez el 22 de junio de 1568 con Verónica (fall. 1573), hija del conde Carlos I de Ortenburg, sin descendencia.

 contrajo segundo matrimonio el 14 de noviembre de 1574 en Meßkirch con Sibila (1558-1599), hija del conde Froben Cristóbal de Zimmern; tuvieron los siguientes hijos:
 Ernesto (n. 1575; murió joven),
 Juan Jorge (1577-1623), príncipe de Hohenzollern-Hechingen, desposó en 1598 a la condesa Francisca de Salm-Neufville, Wild y Rhinegravine de Neufville (m. 1619),
 Maximiliano (1580-1633),
 Juana (1581-1634), que desposó en 1602 al Príncipe Juan de Hohenzollern-Sigmaringen (1578-1638);
 contrajo un tercer matrimonio el 1 de marzo de 1601 con Juana (m. 1633), hija del conde Felipe de Eberstein; este matrimonio tampoco tuvo descendencia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Allgemeine deutsche Real-encyklopädie für die gebildeten Stände, vol. 7, Brockhaus, 1845, p. 249, (Online)

Enlaces externos 
 Bio
 Info

Condes de Hohenzollern-Hechingen
Nobles de Alemania del siglo XVI
Nobles de Alemania del siglo XVII